Балка Озерна () — балка (річка) в Україні у Лозівському районі Харківської області. Ліва притока річки Береки (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина балки приблизно 5,05 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 4,12  км, коефіцієнт звивистості річки — 1,23 . Формується декількома безіменними балками та загатами. В переважній більшості балка практично пересихає.

Розташування 
Бере початок на південно-західній стороні від села Верхній Бишкин. Тече переважно на південний захід і на південно-східній околиці села Берека впадає у річку Береку, праву притоку Сіверського Дінця.

Цікаві факти 
 У XIX столітті на лівому березі балки на висоті 103,0 м знаходилася учбова артилерійська мішень.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України  – К.: Наукова думка, 1979. – С. 395

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Первомайського району